Csehország
Új városháza (Prága)
 Németország
 Új városháza (Hannover)
 Új városháza (Lipcse)
 Új városháza (München)